Die Elfen ist der Titel folgender Werke:
 Die Elfen (Roman), deutscher Fantasyroman von Bernhard Hennen und James Sullivan, 2004
 Die Elfen (Ludwig Tieck), Erzählung, 1812

Siehe auch:
 Elfen (Begriffsklärung)